Rahtgens ist der Familienname von:
 Carl Ernst Rahtgens (1908–1944), deutscher Offizier und Widerstandskämpfer
 Hugo Rahtgens (1872–1946), deutscher Architekturhistoriker
 Johannes Nicolaus Heinrich Rahtgens (1822–1907), deutscher Druckereibesitzer und Abgeordneter der Lübecker Bürgerschaft
 Paul Rahtgens (1867–1929), deutscher evangelisch-lutherischer Geistlicher